Hämmelsbach ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände im Gebiet der Stadt Hirschhorn, Odenwaldkreis, Hessen

Zwei Zuflüsse des Finkenbachs nahe dem Hämmelsbacher Hof; flussabwärts:
 Hämmelsbach (Finkenbach), linker Zufluss
 Untere Hämmelsbach, linker Zufluss

Ort:
 Hämmelsbacher Hof, Siedlungsplatz